Netto kan syfta på:

 Netto (ekonomi) – en term som beskriver en summa, en vikt eller dylikt sedan avdrag gjorts
 Nettonuvärde – differensen mellan nuvärde och investeringskostnad
 Nettoprisindex – en typ av prisindex 
 Nettonationalprodukt – bruttonationalprodukten (BNP) med kapitalförslitning subtraherad
 Netto (betalningsvillkor) – en typ av betalningsvillkor
 Netto (lågprisbutikskedja) – en dansk lågprisbutikskedja
 Netto (efternamn) – ett efternamn på flera personer
 Nettoprimärproduktionen – en biologisk process där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska ämnen
 Nettoarea – alla våningsplans area i en byggnad
 Nettokrati – ett svenskt nyord som syftar på ett föreslaget valsystem där alla röstberättigade har två röster: en för- och en emotröst